La Batalla de Lissa (1811), en el marc de les Guerres Napoleòniques entre les esquadres franco-veneciana i l'anglesa.
 La Batalla de Lissa (1866), durant la Tercera Guerra d'Independència Italiana entre les flotes italiana i austríaca.